По́знанське воєво́дство () — адміністративна одиниця в історії Польщі.
Познанське воєводство (1314—1793) — адміністративна одиниця Королівства Польського та Речі Посполитої.
Познанське воєводство (1919—1939) — адміністративна одиниця Польської республіки.
Познанське воєводство (1945—1975) — адміністративна одиниця соціалістичної Польщі в 1945-1975 роках.
Познанське воєводство (1975—1998) — адміністративна одиниця соціалістичної Польщі в 1975-1998 роках.

Адміністративний поділ Польщі